Westover steht für:
 andere Bezeichnung für Pullunder

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westover (Alabama)
 Westover (Arkansas)
 Westover (Indiana)
 Westover (Louisiana)
 Westover (Maryland)
 Westover (Missouri)
 Westover (New York)
 Westover (North Carolina)
 Westover (Pennsylvania)
 Westover (South Dakota)
 Westover (Tennessee)
 Westover (Texas)
 Westover (Virginia)
 Westover (West Virginia)

Westover bezeichnet folgende im NRHP gelistete Objekte:
 Westover (Georgia), ID-Nr. 87000094
 Westover (Charles City County, Virginia), ID-Nr. 66000923
 Westover (Northampton County, Virginia), ID-Nr. 82004577

Westover ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Westover (1864–1935), kanadischer Sportschütze
 Dan Westover (* 1974), US-amerikanischer Biathlet
 Tara Westover (* 1986), US-amerikanische Autorin

Siehe auch:
 Westover Hills
 Westenhofer
 Westhoven